Maria Theresia von Österreich ist der Name folgender Personen:

* Maria Theresia (1717–1780), Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn und Böhmen
 Maria Theresia von Österreich (1767–1827), Königin von Sachsen
 Maria Theresia von Österreich (1816–1867), Königin beider Sizilien
 Maria Theresia von Österreich-Este (1773–1832), Königin von Sardinien-Piemont

Siehe auch:
 Maria Teresa von Spanien (1638–1683) (1638–1683), Infantin von Spanien und Königin von Frankreich
 Maria Theresia von Neapel-Sizilien (1772–1807), letzte Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches und erste Kaiserin von Österreich
 Marie Therese von Portugal (1855–1944), Prinzessin von Bragança und Infantin von Portugal
 Marie Theresia von Österreich (1845–1927) (1845–1927), Erzherzogin von Österreich